El término choque (o shock) puede referirse:

Medicina 

 a un choque emocional o shock emocional, una emoción que, por su intensidad, genera cambios fisiológicos;
 choque circulatorio o shock circulatorio, un problema de salud grave que se caracteriza por hipoperfusión e hipoxia; una emergencia médica de peligro para la vida;
 a un choque hipovolémico o shock hemorrágico, un estado clínico consecuencia de un bajo volumen circulante de sangre;
 a un choque cardiogénico o choque cardiaco, un síndrome que se origina cuando el corazón bombea sangre de manera inadecuada;
 a un choque séptico, un estado de hipotensión arterial severa asociada a una infección sistémica;
 a un choque anafiláctico, una reacción inmunitaria severa y extensa;
 a un síndrome del choque tóxico, un trastorno poco frecuente provocado por una toxina bacteriana;
 a una terapia de choques, una inducción deliberada y controlada de alguna forma de estado de choque fisiológico en un individuo con la finalidad de ofrecer tratamiento psiquiátrico;

Física 

 a un choque, una colisión entre dos o más cuerpos;
 a un choque elástico, una colisión ideal entre dos o más cuerpos en la que estos no sufren deformaciones permanentes ni variaciones de temperatura;
 a un choque inelástico, una colisión entre dos o más cuerpos en la que estos pueden sufrir deformaciones y aumento de temperatura;
 a un choque térmico o colapso térmico, un rompimiento de algún material al sufrir un cambio drástico de temperatura;

Personas 

 a Aldo Estrada Choque, un abogado y político peruano;
 a Braulio Choque, un investigador, escritor, pintor y cantautor boliviano;
 a Héctor Estrada Choque, un ingeniero, abogado y político peruano;
 a Raúl Choque, un cazador submarino, campeón mundial en 1971;

Música 

 Choque, álbum musical de los cantantes argentinos Marcelo Moura & Alejandro Sergi;

Ciencia, cultura 

 a un choque de civilizaciones, una teoría acerca de las relaciones internacionales;
 a un choque cultural, la ansiedad y los sentimientos (de sorpresa, desorientación, confusión) generados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente distinto (por ejemplo, en otro país);

Publicaciones 

 Choque de reyes (A Clash of Kings), el segundo libro de la saga de fantasía épica Canción de hielo y fuego, del escritor .

Referencias

Enlaces externos